Il doppio del torneo di tennis Guarujá Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tim Gullikson e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Shlomo Glickstein e Van Winitsky 5-7, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Tim Gullikson /  Tomáš Šmíd (Campioni)
 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (semifinali)
 Shlomo Glickstein /  Van Winitsky (finale)
 Charles Strode /  Morris Strode (secondo turno)

 Givaldo Barbosa /  João Soares (quarti di finale)
 Hans Simonsson /  Mats Wilander (secondo turno)
 Pablo Arraya /  Andrés Gómez (quarti di finale)
 Francisco González /  Víctor Pecci (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guarujá Open 1983